Acuminodeutopus är ett släkte av kräftdjur. Acuminodeutopus ingår i familjen Aoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Acuminodeutopus